Lapsley ist der Nachname von

 John Lapsley (1916–1995), britischer Generalleutnant und Verteidigungsattaché
 Michael Lapsley, neuseeländischer Bürgerrechtler
 Holly Lapsley Fletcher, besser bekannt als Låpsley, englische Popmusikerin